Furiosa es una próxima película de aventuras y acción postapocalíptica australiano-estadounidense dirigida y coescrita por George Miller y protagonizada por Anya Taylor-Joy como el personaje titular Furiosa. Sirve como un spin-off y una precuela de Mad Max: Fury Road. El guionista Nico Lathouris, la editora de cine Margaret Sixel, la diseñadora de vestuario Jenny Beavan y el compositor Junkie XL también regresan de Fury Road. Será la quinta película de la franquicia Mad Max y se dice que se centrará en los orígenes de Furiosa.

Chris Hemsworth y Tom Burke también coprotagonizarán.

Mientras el mundo cae, la joven Furiosa es arrebatada del Lugar Verde de Muchas Madres y cae en manos de una gran Horda de Motociclistas liderada por el Señor de la Guerra Dementus. Recorriendo Wasteland se encuentran con la Ciudadela presidida por Immortan Joe. Mientras los dos tiranos luchan por el dominio, Furiosa debe sobrevivir a muchas pruebas mientras reúne los medios para encontrar el camino a casa.

Reparto 

 Anya Taylor-Joy como Imperator Furiosa
 Chris Hemsworth
 Tom Burke
 Nathan Jones como Rictus Erectus
 Angus Sampson como The Organic Mechanic

Producción 
En marzo de 2020, se informó que Miller estaba realizando audiciones para el papel principal a través de Skype, con Taylor-Joy incluida. En octubre, se anunció que la película estaba en desarrollo avanzado, con Taylor-Joy confirmada para interpretar el papel principal, y Chris Hemsworth y Yahya Abdul-Mateen II elegidos como coprotagonistas. Se anunció que varios miembros del equipo de Fury Road regresarían para la película, incluida la editora de cine Margaret Sixel, el diseñador de producción Colin Gibson, el mezclador de sonido Ben Osmo y la diseñadora de maquillaje Lesley Vanderwalt. En febrero de 2021, el compositor Junkie XL, quien anteriormente compuso Fury Road, confirmó que regresaría para Furiosa. Jenny Beavan también volvería a trabajar en el diseño de vestuario. Miller eligió a Taylor-Joy para el papel titular después de ver su actuación en una primera versión de la película Last Night in Soho y para su audición le asignó el monólogo "Mad as Hell" de Network de Sidney Lumet.  Debido a un conflicto de programación, Abdul-Mateen II abandonó el proyecto en noviembre y Tom Burke lo reemplazó. En enero de 2022, se informó que Simon Duggan se desempeñaría como director de fotografía. En junio de 2022, se informó que Nathan Jones y Angus Sampson estaban listos para repetir sus papeles de Fury Road. En agosto, se anunció que Quaden Bayles, un niño con el que Miller trabajó en Three Thousand Years of Longing después de que Bayles se volviera viral por un video sobre su maltrato en la escuela, aparecería en un papel pequeño.

La película recibió un incentivo de filmación de AU$175 millones, y gastó un total de US$233 millones (AU$343,2 millones) en Australia, la mayor cantidad jamás realizada por una producción cinematográfica en el país. Después de que se informaron varias fechas diferentes para el inicio de la filmación, Deadline confirmó en una entrevista de mayo de 2022 con Miller que la filmación de la segunda unidad estaba actualmente en marcha en Australia antes de lafotografía principal. En mayo de 2022, la filmación de la segunda unidad se trasladó a Hay y se programaron más en Silverton. La fotografía principal comenzó el 1 de junio de 2022 en Australia y se espera que finalice en septiembre.

Estreno 
La película se estrenará el 24 de mayo de 2024. Originalmente estaba programada para ser estrenada el 23 de junio de 2023.

Referencias

Enlaces externos 

 

Películas de Warner Bros.
Películas dirigidas por George Miller
Películas de acción y aventura de los años 2020
Películas de 2024
Películas sin estrenar